Вале́рий Каре́тников:
 Каретников, Валерий Иванович (род. 1940) — белорусский композитор, заслуженный деятель искусств БССР (1963).
 Каретников, Валерий Михайлович (род. 1963) — российский прыгун с трамплина.